Die Fußball-Bayernliga 1990/91 war die 13. Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga. Der Meister der Bayernliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Bayernliga qualifizierte sich schließlich der TSV 1860 München für die Aufstiegsrunde 1991, in welcher man schließlich auch den Aufstieg erspielte. In die untergeordneten Ligen stiegen der 1. FC Amberg, die Würzburger Kickers und der VfB Helmbrechts ab.

Ersetzt wurden sie in der folgenden Saison durch die Mannschaften der SpVgg Fürth, des SC 08 Bamberg und des TSV Schwaben Augsburg die in die Bayernliga aufstiegen. Aus der 2. Bundesliga kam der 1. FC Schweinfurt hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Bayernliga 90/91 bei FuPa

1990
Fußballsaison 1990/91